«Нау́чное о́бщество им. Шевче́нко» (исходно «Науковое Товариство им. Шевченка», соврем. ) — международная научная организация, объединяющая украинских ученых и интеллектуалов со всего мира. Основано в 1873 году во Львове под названием «Литературно-научное общество им. Т. Г. Шевченко». В 1892 году было переименовано в «Научное общество им. Т. Г. Шевченко» и стало неофициальной Украинской академией наук. В 1897—1916 председателем общества был известный историк Михаил Сергеевич Грушевский, в этот период деятельность указанного общества значительно активизировалась.

История создания и деятельности

Основатели общества, 1873 год 
Общество было создано в 1873 году под названием «Литературно-научное общество им. Т. Г. Шевченко» во Львове, на территории Австро-Венгерской империи, как ответ на политику русификации в Российской империи, а именно на «Валуевский циркуляр» 1863 года, который запретил печатать на украинском языке книги учебные, научные, религиозные и прочие. В дальнейшем политика насильственной русификации Украины только усиливалась — в 1876 царь Александр II издал «Эмский указ», которым запрещалось использование украинского языка в учебных заведениях (школах и университетах), в церкви, в театре и пр.

Немного ранее (в 1868 г.) во Львове было создано общество укр. «Просвіта» («Просвещение»), с аналогичными задачами и по тем же причинам.

Создание «Литературно-научного общества им. Т. Г. Шевченко» профинансировали представители известных украинских фамилий из «Большой Украины» — аристократка Елизавета Ивановна Милорадович-Скоропадская дала 20 тыс. австрийских крон, «сахарный барон» Василий Фёдорович Симиренко дал 100 тыс. рублей золотом. Деньги Е. И. Милорадович-Скоропадской пошли в первую очередь на приобретение типографии, а за деньги В. Ф. Симиренко было куплено здание для общества во Львове. На деятельность общества значительные средства также давали Дмитрий Пильчиков, Павел Пелехин, Евгений Чикаленко, Теофил Дембицкий, Михаил Жученко.

Инициаторами создания общества были деятели с «Большой Украины» — историк Владимир Антонович, писатель Александр Кониский, который стал первым председателем Общества. Но уставными учредителями могли быть только галичане, ими стали Корнила Сушкевич (председатель Общества согласно официальному Уставу), священник Степан Качала, Емельян Огоновский, Юлиан Романчук и другие.

Наиболее активными деятелями Общества на первом этапе были: Корнила Сушкевич, Емельян Огоновский, Сидор Громницкий, Александр Барвинский. Последний, вместе с Юлианом Целевичем, в 1892 году инициировал трансформацию Общества в научную академию.

Задачи общества 
Первичной задачей общества было развитие украинской литературы и науки, в обход «Валуевского циркуляра» и «Эмского указа», которые запрещали в России использование украинского языка в школах, университетах, в театре, при издании книг (в том числе учебных, научных, религиозных).

Начальный период деятельности общества 
В первые двадцать лет основными направлениями деятельности Общества были издание украинских журналов «Правда» и укр. «Зоря»= «Звезда»; издание многочисленных трудов по истории языка и культуры украинского народа; в том числе трудов доктора Е. Огоновского.

Расцвет деятельности общества, превращение его в неофициальную украинскую Академию наук 
Расцвет деятельности Общества начался с 1892 года. Благодаря заботам председателя А. Барвинского, общество получило новый устав и стало называться «Научное общество им. Т. Г. Шевченко». Перед Обществом были поставлены более широкие задачи — публикация на украинском языке научных работ по всем отраслям знаний. Были созданы три «секции» — филологическая, историко-философская и естественно-математико-медицинская; началось издание научного журнала «Записки», который первоначально выходил раз в год.

Михаил Грушевский — председатель общества в 1897—1916 
В 1894 году во Львов из Киева переехал М. С. Грушевский, который становится профессором истории во Львовском университете; а в 1897 году становится председателем Общества.

В 1897—1916 годах обществом руководил Михаил Сергеевич Грушевский, который в 1917 году стал председателем парламента Украинской народной республики.

Приезд Грушевского в Галичину, руководство им Обществом, открывали возможность более активной деятельности среди украинского населения России, пропаганды основных идей Общества и получения с Украины деятельной материальной и нравственной поддержки, единению украинцев Австро-Венгрии и России.

Находясь во главе Общества, М. Грушевский активно занимается развитием литературного дела:
 редактирует научный журнал «Записки», который начинает выходить шесть раз в год;
 редактирует укр. «Літературно-науковий вістник» («Литературно-научный вестник»), ежемесячный журнал для широкой публики;
 ведёт работу над многотомной «Историей Украины-Руси» — издает многие тома исторических материалов. Грушевский написал и издал огромное количество работ по истории Украины: статей, монографий, сообщений, заметок, библиографических обзоров, даже повестей и рассказов на исторические сюжеты и темы.

Под руководством М. С. Грушевского Общество получило новую организацию по образцу европейских Академий наук. Были образованы комиссии — археологическая, этнографическая и медицинская. Кроме того, в Обществе появились зарубежные члены, например, чешский историк Ярослав Бидло.

Издательская деятельность Общества также расширилась весьма значительно. Кроме «Записок» и «Литературно-научного вестника», выходят сборники трудов отдельных секций и комиссий, а также издаются: юридический журнал укр. «Правничий часопис» («Юридический альманах»), укр. «Джерела до історії України-Руси» («Источники по истории Украины-Руси»), укр. «Руська історична бібліотека», укр. «Російсько-український словар» М. Уманца. Всего в 1898 году было издано 18 томов.

Активные участники общества 
Во времена председательствования Грушевского, в деятельности общества принимали участие 74 писателя и публициста, в том числе 4 женщины.

Кроме издания украинских научных произведений, были осуществлены переводы с русского языка научных трудов по истории Украины — Драгоманова, Костомарова, Иловайского, Антоновича, Линниченко и других.

Источники финансирование общества 
На издания 1899 года по смете было ассигновано 16 250 гульденов. Денежные средства «Товариства» весьма увеличились за время председательства М. С. Грушевского. К ежегодной субсидии от сейма и министерства народного просвещения Австро-Венгрии (5500 гульденов) присоединялтсь значительные пожертвования из «Большой Украины». Так, в 1898 году один украинец, имя которого остаётся неизвестным, пожертвовал 45 000 гульденов на фонд для устройства «Украино-русского университета».

М. С. Грушевский установил сборы пожертвований в два фонда — для учреждения «Украинской академии наук» и для подготовки профессоров для будущего «Украино-русского университета».
Сторонники М. С. Грушевского также учредили специальный фонд его имени для поддержки молодых учёных. Все эти фонды активно поступали пожертвования с «Большой Украины», которая пребывала в составе Российской империи.

Этапы развития 
 1873 — 92 гг. — приобретение типографии и издание книг на украинском языке;
 1892 год — начало выпуска «Записок научного общества имени Шевченко».
 1893—1914 гг. — создание трех Секций: филологической, историко-философской и математико—природоведческой—медицинской и фактическое оформление общества в Академию наук;
 1915—1939 гг. — создание высших учебных заведенией — Львовского украинского университета и Украинской политехнической школы.
 1940—1944 гг. — ликвидация НТШ и образование на его основе филиала АН УССР;
 1947 год — возобновление работы НТШ в Германии;
 1955 год — перенос штаб-квартиры общества во Францию и создание региональных отделений в Австралии, Америке и других странах;
 1989 год — создание регионального отделения на Украине.

Самое крупное региональное отделение находится в Америке, где находится специализированная библиотека и архив, имеющие отношение к Украине и украинской диаспоре. Другое крупное региональное отделение находится в Канаде состоит в основном из украиноязычных докторов наук и профессоров Канадских университетов.

Координация деятельности общества 
Деятельность всего Научного общества имени Шевченко координируется Всемирным советом с офисами в Киеве, Харькове, Черкассах, Симферополе, Львове, Донецке, Луцке, Ужгороде, Черновцах, Ивано-Франковске, Тернополе, а также Нью-Йорке и Торонто.

В учёный корпус действительных членов НТШ избраны (с 1989 р.) 125 научных деятеля.

Научный вклад 
НТШ подготовило и опубликовало 1200 томов монографий, сборников и летописей в различных отраслях знаний.

См. также 
 Всеукраинское общество «Просвещение» имени Тараса Шевченко

Примечания

Литература 
 Дорошенко В. Огнище украинской науки. Нью-Йорк: НТШ.- 1951.

Ссылки 
 Історія Наукового Товариства ім. Т.Шевченка
 лекция в Научном обществе имени Шевченко

Организации, основанные в 1873 году
1873 год в науке
1873 год в литературе
Исчезнувшие организации Львова
Наука в Австро-Венгрии
Организации, названные в честь Тараса Шевченко